SOC, SoC, soc med flera förkortningar kan stå för:

 Socialtjänsten
 bordtennisturneringen Swedish Open Championships
 Sveriges Olympiska Kommitté (SOK, ibland på engelska förkortat SOC)
 System-on-a-chip (SoC)
 alarmeringscentral (Service Operation Centre, SOC)
 socialdemokratiska eller socialistiska partier i olika länder (soc.), till exempel
 Socialdemokraterna (Finland)
 Socialdemokraterna (Sverige)